Eppendorfer Baum (Hamburg), een straat in Hamburg
Eppendorfer Baum (metrostation), een station van de Hamburgse metro